Список ендемічної флори архіпелагу Мадейра налічує 141 таксон, з яких 129 мають ранг виду і ще 12 — ранг підвиду або варитету. Вони належать до 92 родів та 42 родин. 5 родів є повністю ендемічними. Список містить ендемічні рослини островів Мадейра, Порту-Санту, Дезерташ і Селваженш.

Список ендемічних родів

Список ендемічних видів 
}}

Ендеміки Макаронезії, які ростуть на Мадейрі 
 Aichryson villosum — Crassulaceae
 Jasminum odoratissimum — Oleaceae
 Luzula elegans — Juncaceae
 Plantago arborescens — Plantaginaceae
 Picconia excelsa — Oleaceae
 Rubus bollei — Rosaceae
 Semele androgyna — Asparagaceae
 Urtica morifolia — Urticaceae

Література 
 Balgooy Van. M. M. J. A study of the diversity of island floras // Blumea. — 1969. — 17. — P. 139–178. 
 Hansen A. Checklist of the vascular plants of the Archipelago of Medeira // Bol. Museu Municipal do Funchal. — 1969. — 24. — P. 5-61. 
 Jardim, R. 2005. Flowers of Madeira. Centralivros, Lda. 
 Lowe, R. T. MDCCCLXVIII. A manual Flora of Madeira. John Van Voorst. London. 
 Rodríguez-Sánchez, F. & Arroyo, J. 2008. Reconstructing the demise of Tethyan plants: climate-driven range dynamics of Laurus since the Pliocene. Global Ecology and Biogeography, 17: 685–695. 
 Sjogren, E. 1972. Vascular Plant Communities of Madeira. Boletim do Museu Municipal do Funchal, 114: 45-125. 
 Sziemer, P. 2000. Madeira's natural history in a nutshell. Francisco Rebeira and Filhos, Lda, Funchal. 
 Vieira, R. 1974. Flowers of Madeira. Francisco Rebeira. Funchal

Джерела 
 Madeiran Endemic Plants

Посилання 

 Мадейра на сайті Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) 
 Мадейра на сайті «ISLANDS»

 
Мадейра
Ендемічна флора Португалії
Мадейра
флора Мадейри
Ендеміки Мадейри
Мадейра